

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dolna – część wsi Święcica w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Dolna – część wsi Gawłów w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Dolna – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Leśnica
 Dolna − część miasta Hajnówka